

Toponyme 

 , ville de l'Oregon (États-Unis).

Série télévisée 

 , titre original de Les Sœurs Reed, série télévisée américain diffusée du  au  sur NBC.
 , série télévisée philippine diffusée en 2011.

Littérature 

 , roman de Stéphane Denis publié en 2001 ;
 , roman de Lynne Cheney publié en 1981 ;
 , roman de Danielle Steel publié en 2007 ;

 , nouvelle de James Joyce publié en 1904 ;
 , comédie de James Shirley produite en 1642 ;
 , roman de Patrick deWitt publié en 2011.

Musique 
 S!sters, un groupe de musique allemand qui représenta son pays au Concours Eurovision de la chanson 2019.

Chanson 

 , chanson d'Irving Berlin sorti en .

EP 

 , EP de Pulp sorti le .

Album 

 , album des  sorti en  ;
 , album d'Idoling!!! sorti le  ;
 , album de Sweethearts of the Rodeo sorti en .

Cinéma 
  (1914), film américain de Christy Cabanne ;
 Sisters (1922), film américain réalisé par Albert Capellani ; 
  (1938), titre original de Nuits de bal, film américain d'Anatole Litvak ;
  (1973), titre original des Sœurs de sang, film américain de Brian De Palma ;
  (2001), titre anglais des Syostry, film russe de Sergueï Sergueïevitch Bodrov ;
  (2005), film américain d'Arthur Allan Seidelman ;
  (2006), film américain de  ;
  (2011), titre anglais de , film serbe de Vladimir Paskaljevic
  (2015), film américain de Jason Moore.

Voir aussi 

 

Homonymie
Homonymie de titre